Svétloie (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Svétloie (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Svétloie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia